Lista över kända jazzpianister.

A 
Muhal Richard Abrams (1930– )
Beegie Adair
Kei Akagi (1953– )
Toshiko Akiyoshi (1929– )
Joe Albany (1924–1988)
Tony Aless (1921– )
Monty Alexander (1944– )
Geri Allen (1957–2017)
Mose Allison (1927– )
Helio Alves
Albert Ammons (1907–1949)
Franck Amsallem (1961– )
Chris Anderson
Bill Anschell
Lil Hardin Armstrong (1898–1971)
Lynne Arriale (1957– )
Roy Assaf
Fahir Atakoğlu
Lovie Austin (1887–1972)
Franck Avitabile

B 
Rafig Babayev (1937–1994)
Noah Baerman
Jon Ballantyne (1963– )
Steve Barakatt (1973– )
Patricia Barber (1956– )
Kenny Barron (1943– )
Bruce Barth (1958- )
Count Basie (1904–1984)
Django Bates (1960– )
Jonathan Batiste (1986– )
Stefano Battaglia (1965– )
Gordon Beck (1935– )
Jim Beard (1960– )
Richie Beirach (1947– )
Marco Benevento (1977– )
David Benoit (1953– )
Shelly Berg (1955- )
Borah Bergman (1933– )
David Berkman (1958– )
Mark Berman
Warren Bernhardt (1938– )
Walter Bishop, Jr. (1927–1998)
Ketil Bjørnstad (1952– )
Miles Black (1936– )
Eubie Blake (1883–1983)
Ran Blake (1935– )
Paul Bley (1932– )
Carla Bley (1938– )
Jimmy Blythe (1901–1931)
Stefano Bollani
Claude Bolling (1930– )
Joe Bonner (1948– )
James Booker (1939–1983)
Thomas Borino
Michiel Borstlap (1966– )
Ivan Božičević (1961– )
Joanne Brackeen (1938– )
David Braid (1975– )
Alan Broadbent (1947– )
Charles Brown (1922–1999)
Donald Brown (1954- )
Vernell Brown, Jr. (1971- )
Dave Brubeck (1920–2012)
Rainer Brüninghaus (1949– )
Gary Brunotte (1948– )
Ray Bryant (1931– )
Milt Buckner (1915–1977)
Alex Bugnon (1958– )
John Bunch (1921–2010)
Markus Burger (1966– )
Ralph Burns (1922–2001)
Dave Burrell (1944– )
Terry Burrus
Joe Bushkin (1916–2004)
Henry Butler (1949– )
Jaki Byard (1922–1999)

C 
George Cables (1944– )
Michael Cain (1966– )
Uri Caine (1956– )
Joey Calderazzo (1965– )
Michel Camilo (1954– )
John Campbell (1955– )
Hoagy Carmichael (1899–1981)
Roberto Carnevale (1966– )
Barbara Carroll (1925– )
Marc Cary
Dick Cary (1916–1994)
Bill Charlap (1966– )
Ray Charles (1930–2004)
Cyrus Chestnut (1963– )
Billy Childs (1957– )
Herman Chittison (1908–1967)
Peter Cincotti (1983– )
Sarah Jane Cion
Alan Clare (1921–1993)
Sonny Clark (1931–1963)
Mathias Claus (1956– )
Gerald Clayton (1984– )
John Cocuzzi (1964– )
Dolo Coker (1927–1983)
Nat "King" Cole (1917–1965)
John Colianni (1962– )
George Colligan (1969– )
Alice Coltrane (1948–2007)
Harry Connick, Jr. (1967– )
Marc Copland (1948– )
Chick Corea (1941– )
Glenn Corneille (1970–2005)
Tom Coster (1941– )
Sylvie Courvoisier (1968– )
Stanley Cowell (1941–2020)
Neil Cowley (1972– )
Dan Cray (1977– )
Marilyn Crispell (1947– )
Connie Crothers (1941– )
Brian Culbertson (1973– )
Jamie Cullum (1979– )
Bill Cunliffe (1956– )
Paul Curry (1917–1979)
Maestro Curtis (1956- )

D 
Franco D'Andrea (1941– )
Carsten Dahl (1967– )
Albert Dailey (1939–1984)
Tadd Dameron (1917–1965)
Harold Danko (1947– )
Blind John Davis (1913–1985)
Ron Davis
Suzanne Davis (1953– )
Walter Davis, Jr. (1932–1990)
Xavier Davis (1971– )
Blossom Dearie (1926–2009)
Eumir Deodato (1942– )
Rick DePiro (1967-  )
Dena DeRose (1966– )
Lorraine Desmarais (1956– )
Neville Dickie (1937– )
Eldar Djangirov (1987– )
Bill Dobbins (1947– )
Steve Dobrogosz (1956– )
Niels Lan Doky (1963– )
Dorothy Donegan (1924–1998)
Armen Donelian
Kenny Drew, Jr. (1958– )
Kenny Drew (1928–1993)
George Duke (1946– )
Louis Durra (1961– )

E 
Geoff Eales
John Eaton (ca. 1935– )
Luiz Eça (1936–1992)
Joanna Eden
Taylor Eigsti (1984– )
Eliane Elias (1960– )
Duke Ellington (1899–1974)
Bobby Enriquez {1943–1996}
Aydın Esen (1962– )
Bill Evans (1929–1980)
Gil Evans (1912–1988)
Orrin Evans (1975– )
Don Ewell (1916–1983)

F 
Antonio Faraò
Victor Feldman (1934–1987)
Russell Ferrante (1952- )
Manfredo Fest (1936–1999)
Bobby Few (1935– )
Clare Fischer (1928- )
Tommy Flanagan (1930–2001)
Bob Florence (1932– )
Chuck Folds
Roberto Fonseca
Joel Forrester (1946– )
Herman Foster (1928– )
Ray Foxley
Russ Freeman (1926–2002)
Ming Freeman
Don Friedman (1935– )
David Frishberg (1933– )
Joel Futterman (1946 )

G 
Hal Galper (1938– )
Salman Gambarov (1959- )
Laszlo Gardony
Red Garland (1923–1984)
Erroll Garner (1921–1977)
Michael Garrick (1933– )
Giorgio Gaslini (1929– )
Charles Gayle
Chris Geith
George Gershwin (1898–1937)
Jason Gien-Reolon
Egberto Gismonti
Robert Glasper
Aaron Goldberg (1974- )
Larry Goldings (1968– )
Gil Goldstein (1950– )
Rubén González
Gordon Goodwin
Tom Grant
Benny Green (1963– )
Jesse Green (1973– )
Burton Greene (1937– )
Stan Greig (1930– )
Don Grolnick (1948–1996)
George Gruntz (1932– )
Dave Grusin (1934– )
Vince Guaraldi (1928–1976)
Johnny Guarnieri (1917–1985)
Friedrich Gulda (1930–2000)
Onaje Allan Gumbs
Tord Gustavsen (1970– )

H 
Steve Hamilton (1973– )
Al Haig (1924–1982)
Bengt Hallberg (1932– )
Tigran Hamasyan (1987-)
Jan Hammer
Herbie Hancock (1940– )
Paul Hanmer (1961– )
Roland Hanna (1932–2002)
Ichiko Hashimoto (1952– )
Barry Harris (1929– )
Gene Harris (1933–2000)
Hampton Hawes (1928–1977)
Edgar Hayes (1904–1979)
Kevin Hays (1968– )
David Hazeltine (1958– )
Fletcher Henderson (1897–1952)
Horace Henderson (1904–1988)
Yaron Herman (1981– )
Oscar Hernández
Fred Hersch (1955– )
Frank Hewitt
Eddie Heywood (1915–1989)
John Hicks (1941–2006)
Barbara Higbie (1956– )
Eddie Higgins (1932– )
Andrew Hill (1930–2007)
Gregory Hillman (1977– )
Earl Hines (1903–1983)
Jutta Hipp (1925–2003)
Hiromi (Hiromi Uehara, 1979–)
Art Hodes (1904–1993)
Jools Holland
Scott Holman  (1954– )
Mike Holober
Elmo Hope (1923–1967)
Glenn Horiuchi (1955–2000)
Shirley Horn (1934–2005)
Wayne Horvitz (1955– )
Steve Hunt
Dick Hyman (1927– )

I 
Adrián Iaies
Abdullah Ibrahim (1934– )
Nikki Iles (1963– )
Keith Ingham (1942– )
Weldon Irvine
Robert Irving III
Ethan Iverson
Vijay Iyer (1973– )

J 
D.D. Jackson (1967– )
Christian Jacob (1958- )
Pim Jacobs (1934–1996)
Pete Jacobsen (1950–2002)
Ahmad Jamal (1930– )
Bob James
Jon Jang (1954– )
Lars Jansson (1951– )
Keith Jarrett (1945– )
Jane Jarvis (1915–2010)
Antonio Carlos Jobim (1927–1994)
Jan Johansson (1931–1968)
Budd Johnson (1910–1984)
Dink Johnson (1892–1954)
James P. Johnson (1894–1955)
Marcus Johnson (1971– )
Pete Johnson (1904–1967)
Pete Jolly (1932–2004)
Hank Jones (1918–2010 )
Norah Jones
Oliver Jones (1934– )
Richard M. Jones (1892–1945)
Scott Joplin (1868–1917)
Duke Jordan (1922–2006)
Bradley Joseph (1965– )

K 
Eyran Katsenelenbogen (1965– )
Nikolai Kapustin (1937– )
Dick Katz
Bruce Katz (1952– )
Cab Kaye (1921–2000)
Yakov Kazyansky
Geoff Keezer
Roger Kellaway (1939– )
Sue Keller (1952– )
Brian Kellock (1962– )
Wynton Kelly (1931–1971)
Rodney Kendrick
Stan Kenton (1911–1979)
David Kikoski (1961– )
Masabumi Kikuchi
Frank Kimbrough
Kenny Kirkland (1955–1998)
Guillermo Klein
Jacques Klein (1930–1982)
Dan Knight  (1953–  )
Ron Kobayashi
Krzysztof Komeda (1931–1969)
Ted Kooshian  (1961–  )
Steve Koven
Diana Krall (1964– )
Mark Kramer (1945– )
Rob van Kreeveld (1941– )
Steve Kuhn (1938– )
Billy Kyle (1914–1966)

L 
Art Lande (1947– )
Ellis Larkins (1923–2002)
Andy LaVerne
John Law
Hugh Lawson (1935–1997)
Mike LeDonne (1956– )
Michel Legrand (1932– )
Peter Lemer (1942-)
Brian Lemon (1937– )
Indra Lesmana (1966– )
Milcho Leviev (1937– )
Mark Levine (1938– )
Lou Levy (1928–2001)
John Lewis (1920–2001)
Meade "Lux" Lewis (1905–1964)
Ramsey Lewis (1935– )
Steve Lewis (1896 – c. 1941?)
Kirk Lightsey (1937– )
Nils Lindberg (1953– )
Ivan Lins (1945– )
Mike Longo (1939– )
Jacques Loussier (1934– )
Erik van der Luijt
Jan Lundgren (1966– )
Joel Lyssarides (1992– )
Bobby Lyle
Harold Lopez Nussa

M 
Harold Mabern (1936– )
Dave MacKay (1932– )
Adam Makowicz (1940– )
Junior Mance (1928– )
Frank Mantooth
Tânia Maria (1948– )
César Camargo Mariano (1943– )
Phil Markowitz (1952– )
Jon Marks (1947–2007)
Michael "Dodo" Marmarosa (1925–2002)
Denman Maroney
Andre Marques
Ellis Marsalis, Jr. (1934– )
Peter Martin (1970– )
Ronnie Mathews (1935–200b )
Keiko Matsui (1961– )
Rebeca Mauleon (1962– )
Bill Mays (1944– )
Lyle Mays (1953– )
Barney McAll (1966– )
Les McCann (1935– )
Dave McKenna (1930–2008)
Carlos McKinney
Jim McNeely (1949– )
Marian McPartland (1918– )
Jay McShann (1916–2006)
John Medeski (1965– )
John Mehegan (1920–1984)
Brad Mehldau (1970– )
Myra Melford (1957– )
Mike Melvoin (1937– )
Misha Mengelberg (1935– )
Max Miller (1911–1985)
Mulgrew Miller (1955– )
Andy Milne (1969– )
Charles Mingus (1922–1979)
Giovanni Mirabassi
Paul Moer (1916– )
Moses Taiwa Molelekwa (1973–2001)
Thelonious Monk (1917–1982)
Jeremy Monteiro (1960– )
Buddy Montgomery (1930–2009)
Tete Montoliu (1933–1997)
Dudley Moore (1935–2002)
Phil Moore (1918–1987)
Jason Moran (1975)
Jelly Roll Morton (1890–1941)
Sal Mosca (1927– )
Bennie Moten (1894–1935)
Leszek Możdżer (1971– )
Carli Munoz
Bob Murphy
Romano Mussolini (1927–2006)
Vagif Mustafazadeh (1940–1979)
Aziza Mustafazadeh (1969- )

N 
Simon Nabatov (1959– )
Armen Nalbandian (1978– )
Phineas Newborn, Jr. (1931–1990)
Herbie Nichols (1919–1963)
Mike Nock (1940- )
Victor Noriega (1978– )
Charlie Norman 
Walter Norris (1927– )

O 
Hod O'Brien (1936– )
Bill O'Connell (1953– )
Arturo O'Farrill (1961– )
Johnny O'Neal (1956– )
Junko Onishi (1967– )
Makoto Ozone (1961– )

P 
Marty Paich (1925–1995) 
Eddie Palmieri (1936– )
Dan Papirany (1967– )
Tiny Parham (1900–1943)
Johnny Parker (1929–2010)
Aaron Parks (1983– )
Horace Parlan (1931– )
Hermeto Pascoal (1936– )
Alan Pasqua (1952– )
João Paulo
Raimonds Pauls
Charlie Peacock (1956– )
Duke Pearson (1932–1980)
César "Pupy" Pedroso
Kim Pensyl
Danilo Pérez (1966– )
Carl Perkins (1928–1958)
Oscar Peterson (1925–2007)
Ross Petot
Michel Petrucciani (1962–1999)
Enrico Pieranunzi (1949– )
Billie Pierce (1907–1974)
Nat Pierce (1925–1992)
Jean-Michel Pilc (1960- )
Mika Pohjola (1971– )
Terry Pollard (1931-2009)
Kerry Politzer
Paul Posnak
Bud Powell (1924–1966)
Mel Powell (1923–1998)
Richie Powell (1931–1956)
Roy Powell
André Previn (1929– )
Sammy Price (1908–1992)
Clarence Profit
John Proulx
Don Pullen (1941–1995)
Kym Purling (1972– )
Alton Purnell

R 
Sun Ra (1914–1993)
Johnny Raducanu (1931–2011)
Ziad Rahbani (1956– )
Iiro Rantala (1970– )
Ray Reach (1948– )
Dana Reason
Jason Rebello (1969– )
Freddie Redd (1928–2021)
Eric Reed (1970– )
Henri Renaud (1925–2002)
Sam Rivers (1923– )
Luckey Roberts (1887–1968)
Marcus Roberts (1963– )
J. Russell Robinson (1892–1963)
Alfredo Rodriguez (1936–2005)
Bryce Rohde (1923- )
Matt Rollings
Marc van Roon (1967– )
Ted Rosenthal (1959– )
Renee Rosnes (1962– )
Jimmy Rowles (1918–1996)
Gonzalo Rubalcaba (1963– )
Hilton Ruiz (1952–2006)
Otmaro Ruiz (1964- )
Patrice Rushen (1954– )
Luis Russell (1902–1963)
George Russell (1923–2009 )

S 
Philippe Saisse
Joe Sample (1939– )
Arturo Sandoval (1949– )
Jovino Santos-Neto (1954– )
Bernardo Sassetti
Lalo Schifrin (1932– )
Alexander von Schlippenbach (1938– )
Diane Schuur (1953– )
Irène Schweizer (1941– )
Hazel Scott (1920–1981)
Stephen Scott (1969– )
Gaea Schell (1975– )
George Shearing (1919– )
Matthew Shipp (1960– )
Ayako Shirasaki
Travis Shook (1969– )
Bobby Short (1924–2005)
Ben Sidran (1943- )
Horace Silver (1928– )
Norman Simmons
Edward Simon (1969– )
Nina Simone (1933–2003)
Ruslan Sirota (1980– )
Jay Smith (1983)
Clarence "Pinetop" Smith (1904–1929)
Paul Smith
Willie "The Lion" Smith (1897–1973)
Martial Solal (1927– )
Jess Stacy (1904–1994)
Bobo Stenson (1944– )
Tommy Stewart (1939– )
Geoff Stradling, (1955– )
Charley Straight (1891–1940)
Billy Strayhorn (1915–1967)
Frank Strazzeri (1930– )
Joe Sullivan (1906–1971)
Helen Sung
Ralph Sutton (1922–2001)
Esbjörn Svensson (1964–2008)

T 
Craig Taborn (1970– )
Aki Takase (1948– )
Israel Tanenbaum (1961– )
Horace Tapscott (1934–1999)
Art Tatum (1909–1956)
Billy Taylor (1921–2010)
Cecil Taylor (1929– )
John Taylor (1942–2015)
Richard Tee (1943–1993)
Jacky Terrasson (1965– )
Don Thompson (1940– )
Butch Thompson (1943– )
Sir Charles Thompson (1918– )
Claude Thornhill (1909–1965)
Bobby Timmons (1935–1974)
Keith Tippett (1947– )
Billy Tipton (1914–1989)
Paul Tobey (1962– )
Tim Tobias (1952–2006)
Allen Toussaint (1938– )
Stan Tracey (1926– )
Lennie Tristano (1919–1978)
Terry Trotter
Dick Twardzik (1931–1955)
McCoy Tyner (1938– )

U 
Hiromi Uehara (1979– )
René Urtreger (1934– )

V 
Chucho Valdés (1941– )
Jose Valdes (1957– )
Fred Van Hove
Johnny Varro (1930– )
Father Tom Vaughn (1937– )

W 
Mal Waldron (1926–2002)
Fats Waller (1904–1943)
Per Henrik Wallin (1946–2005)
George Wallington (1924–1993)
Cedar Walton (1934– )
Teddy Weatherford (1903–1945)
Jon Weber (1961– )
Vince Weber (1953– )
Gerry Weil (1939– )
Michael Weiss (1958– )
Dick Wellstood (1927–1987)
Kenny Werner (1951– )
Mike Westbrook (1936– )
Randy Weston (1926– )
Gerald Wiggins (1922–2008)
Rudi Wilfer (1936– )
Clarence Williams (1898–1965)
Jessica Williams (1948– )
Mary Lou Williams (1910–1981)
Claude Williamson (1926– )
Larry Willis (1942– )
Gerald Wilson (1918– )
Teddy Wilson (1912–1986)
Mike Wofford (1938– )
Michael Wolff (1954– )
Richard Wyands (1928– )
Howard Wyeth (1944–1996)
Trevor Watkis

Y 
Yosuke Yamashita (1942– )
Alon Yavnai (1969– )
Andile Yenana (1968– )
Yitzhak Yedid (1971– )

Z 
Rachel Z (1972– )
Aziza Mustafa Zadeh (1969– )
Marcelo Zarvos
Josef Zawinul (1932–2007)
Denny Zeitlin (1938– )
Pablo Ziegler (1944– )
Bojan Zulfikarpašić (1968– )
Axel Zwingenberger (1955– )